Als Ratafia bezeichnet man:

eine polnische Wodkamarke, siehe Ratafia (Wodka)
einen französischen Aperitif, siehe Ratafia (Wein)
einen katalanischen Kräuterlikör, siehe Ratafia (Likör)
eine geheimdienstliche Aktion Frankreichs und Israels gegenüber Syrien ab 2010